Агентов — фамилия. Известные носители:

 Агентов, Михаил Иванович (ок. 1740—1769) — русский переводчик и педагог, преподаватель немецкого языка.
 Александров-Агентов, Андрей Михайлович (1918—1993) — советский партийный работник, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол.